Сен-Флур-Нор () — кантон во Франции, находится в регионе Овернь, департамент Канталь. Входит в состав округа Сен-Флур.

Код INSEE кантона — 1519. Всего в кантон Сен-Флур-Нор входят 15 коммун, из них главной коммуной является Сен-Флур.

Население кантона на 1999 год составляло 7 219 человек.

Коммуны кантона

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Население коммун департамента Канталь на сайте INSEE

Кантоны департамента Канталь